Differently (Neil Young) (2002), lied van Neil Young
 Differently (album van Cassie Davis) (2009), muziekalbum van Cassie Davis
 Differently (lied van Cassie Davis) (2009), lied van Cassie Davis